Saint-Philbert kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Philbert-de-Bouaine, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Philbert-des-Champs, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Philbert-du-Peuple, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Philbert-sur-Boissey, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Philbert-sur-Orne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Philbert-sur-Risle, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Philbert-en-Mauges, före detta kommun i departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,